Владимир Гудев: Гудев, Владимир Викторович (1940—2022) — советский дипломат.
 Гудев, Владимир (род. 1972) — молдавский футболист.